PWF steht als Abkürzung für:
 Pflichtwahlfach, siehe Wahlpflichtunterricht
 Private Wings, eine deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung